(1803-1879), industriel et philanthrope anglais.
 John Smedley (1968-), développeur de jeux et de jeux vidéo.

Voir aussi 
 Smedley
  (1671-1729), homme d'église anglo-irlandais.